Decanul  este un alcan superior cu formula chimică  și cu formula structurală restrânsă CH3(CH2)8CH3. Decanul are 75 de izomeri de structură , aceștia fiind lichide inflamabile. Decanul este un component al benzinei (petrolului). Ca și restul alcanilor, are o moleculă nepolară și nu se dizolvă în solvenți polari, cum ar fi apa. Are o tensiune superficială de 0,0238 N/m.

Reacții
Decanul dă reacții de ardere asemănător celorlalți alcani. În prezență de oxigen în exces, decanul arde, iar în urma reacției rezultă apă și dioxid de carbon:

2C10H22 + 31O2 → 20CO2 + 22H2O

Când nu este destul oxigen pentru a se putea face arderea completă, decanul formează apă și monoxid de carbon:

2C10H22 + 21O2 → 20CO + 22H2O

Vezi și
 Alcani superiori
 Nonan
 Undecan

Referințe

Alcani